Ґре́йнджер () — англійське прізвище.

Прізвище 

  (; 1888–1978) — американський політик, член Палати представників США.
  (; 1767–1822) — американський політик, правник, 4-й Генеральний поштмейстер США
  (; 1723–1776) — британський письменник
 Дороті Ґрейнджер (; 1911–1995) — американська акторка.
  (; 1939) — британська письменниця.
  (; 1913–1993) —  англійський актор.
  (; 1925–2011) — американський актор.
  (; 1812–1893) — американський художник.

Персонажі 
 Герміона Ґрейнджер (; нар. 1979) — відьма, персонаж серії романів про Гаррі Поттера.

Англійські прізвища